Szarka József (1764–1827) tanár, fizikus
 Szarka József (1825–1889) református lelkész, gimnáziumi tanár
 Szarka József (1923–2014) egyetemi tanár, az MTA doktora